Garde rouge, ou Gardes rouges, est le nom porté par :
 la Garde rouge en Russie (1917-1918), active pendant la révolution russe et le début de la guerre civile, et qui a servi de base à l'Armée rouge ;
 les gardes rouges en République populaire de Chine, actifs entre 1966 et 1968 au début de la Révolution culturelle.
 les Gardes rouges de Finlande, qui servirent pendant la révolution de 1905 en Russie et la Guerre civile finlandaise en 1918.
 les gardes rouges en Italie sont une des formations de défense prolétarienne ; socialistes puis communistes ils sont actifs en 1919 et 1920, période d'agitation sociale profonde connue sous le nom de biennio rosso (« Biennale rouge » ou « les deux années rouges »).

Voir aussi